Се́льское поселе́ние Барви́хинское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в составе Одинцовского муниципального района Московской области. Образовано в 2005 году, упразднено в 2019 году.

Административный центр — деревня Барвиха.

Население —  чел. ().

Границы 
Границы муниципального образования определяются законом Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», в соответствии с которым сельское поселение Барвихинское граничит с:
 Сельским поселением Горское (на западе)
 Городским поселением Одинцово (на юге и востоке)
 Красногорским районом Московской области (на севере)

Поселение состоит из двух несвязанных частей — основной южной и маленькой северной, разделённых территорией Москвы (микрорайоны Рублёво и Рублёво-Архангельское района Кунцево).

Площадь территории сельского поселения — 4986 га.

История 
Поселение начало формироваться в середине 1920-х годов, первоначально называлось территорией Барвихинского сельского Совета в составе Красногорского района, с 1963 года — в состав Звенигородского района, с 1965 года — в составе Одинцовского района Московской области.

В ходе муниципальной реформы в 2005 году было образовано сельское поселение Барвихинское, в которое вошли все населённые пункты бывшего Барвихинского сельского округа.

1 июля 2012 года в рамках проекта расширения Москвы из поселения в состав района Кунцево ЗАО Москвы была передана территория площадью 233 га. Вместе с территорией из городского поселения Красногорск, переданные участки образуют площадку Рублёво-Архангельское.

5 февраля 2019 года упразднено вместе со всеми другими поселениями Одинцовского муниципального района в связи с их объединением с городским округом Звенигорода в муниципальное образование Одинцовский городской округ.

Население

Состав сельского поселения 

В состав сельского поселения входят 12 населённых пунктов, до 2005 года входивших в состав Барвихинского сельского округа:

Достопримечательности 
Близ деревни Подушкино находится крупнейший в Подмосковье языческий некрополь вятичей.

Рядом с посёлком Барвиха находятся остатки Барвихинского городища вятичей, являющиеся памятником археологии.

В районе посёлка Дома отдыха Огарёво находится усадьба Ново-Огарёво. Усадебный дом и церковь закрыты для посещения, на территории посёлка находится бывший конюшенный корпус усадьбы, являющийся в настоящее время жилым домом.

В посёлке Барвиха находится замок Майндорф (закрыт для посещения), а в деревне Калчуга - усадебный комплекс Зубалово, построенный для бакинского нефтепромышленника Зубалова. В тридцатых годах XX века усадебный комплекс использовался как дача И. В. Сталина.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Барвихинское
 Устав сельского поселения Барвихинское
 Закон Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» с картой границ муниципальных образований Одинцовского района

Барвихинское